

Cinema 
Against the Sun film del 2014 diretto da Brian Falk

Musica 
Against the Sun – album del 1994 dei Vanexa
Against the Sun – album del 2013 di Rykarda Parasol